Ка́рен Де́низ «К.Д.» О́берт (; 6 декабря 1978, Шривпорт, Луизиана, США) — американская актриса и фотомодель. Участвовала в показах «Victoria's Secret».

Родилась в 1978 году. Училась в Университете штата Калифорния в Сан-Диего.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Диего